Легков — русская фамилия.

Известные носители 
 Легков, Александр Геннадьевич (род. 1983) — российский лыжник, государственный деятель, телекомментатор.
 Легков, Станислав Николаевич (1937—2020) — хоровой дирижёр.